Batido — também chamado milkshake
 Milkshake (canção de Grag Queen)
 Milkshake (canção de Kelis)
 Milk Shake (programa de televisão)

Desambiguações de música